Il singolare del Monte Carlo Open 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Il detentore del titolo era Guillermo Vilas, ma è stato sconfitto in semifinale da Björn Borg. Lo svedese ha poi vinto il titolo battendo in finale Corrado Barazzutti per 6-3, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

  Non conosciuta
  Non conosciuta

  Wojciech Fibak (quarti di finale)
  Eddie Dibbs (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1977